Bardgett ist der Familienname folgender Personen:
 Edward Bardgett (* 1955), bermudischer Segler
 Walter Bardgett (1932–2020), bermudischer Schwimmer
 Walter Bardgett (Radsportler) († 1953), US-amerikanischer Radsportler und Journalist